Артур Филс (; ) — французский профессиональный теннисист.

Спортивная карьера 
Филс начал заниматься теннисом в возрасте 5 лет вместе со своим отцом. Получив лицензию в Сен-Мишель-сюр-Орж, он тренируется в Национальном тренировочном центре (CNE) Федерации тенниса Франции с 2019 года, а с конца 2022 года его тренирует Лоран Раймон.

До 2022 года Артур Филс играл в юниорском туре ITF. Он был 3-м в молодёжном рейтинге теннисистов. Его лучший результат на турнирах Большого шлема пришелся на Открытый чемпионат Франции 2021 года. Там он вышел в финал соревнований в одиночном разряде, где уступил своему соотечественнику Люке Ван Эшу. В парном разряде он со своим партнёром выиграл в финальном матче. В 2022 году он участвовал только в одном юношеском турнире и сосредоточился на переходе в профессионалы.

В 2021 году он начал играть в составе профессионалов в рамках третьего тура ITF Future Tour, где в марте дошел до первого полуфинала, а в июле впервые вышел в финал. В парном разряде в 2021 году он выиграл свои первые два титула Future. Самым успешным турниром для Филса в 2022 году стал Мастерс в Париже. Там он в квалификации обыграл 56-го номера Хауме Мунара, а затем одолел Фабио Фоньини, что позволило ему выйти в свою первую основную сетку в ATP тура. Любопытно, что в первом круге он снова сыграл против Фоньини, который стал Lucky loser турнира, на этот раз он уступил ему.

В феврале 2023 года на турнире ATP Тура в Монпелье, Артур неожиданно сумел выйти в полуфинал, по ходу соревнования обыграв сильных Ришара Гаске, испанца Роберто Баутисту Агута и Кантена Алиса. На турнире в Марселе Артур вновь удивил, получив уайлд-кард, сумел дойти до полуфинала. По пути переиграл сильных теннисистов Янника Синнера и Стэна Вавринку.

Рейтинг на конец года

Примечания 

 
 

Теннисисты Франции